Le patronyme de Saulieu a été porté par des familles françaises distinctes. 

À ce jour, il n'existe pas de liens de parentés prouvés entre ces différentes familles.

Les vicomtes de la ville de Saulieu 

Les vicomtes de la ville, vassaux des évêques d'Autun, s'éteignent au , tandis qu'une autre branche semble avoir déjà quitté le Morvan.
Hugues de Saulieu est ainsi l'un des premiers baillis de Bourgogne (bailli de Langres et de Champlitte).

Famille de Saulieu, à Autun 

Il faut ensuite attendre la fin du  pour retrouver à Autun un juriste dont la descendance a donné au  des spécialistes du droit. Ils ont successivement servi la Maison de Chalon-Arlay, princes d'Orange, puis les ducs de Bourgogne. Si leur ascension à cette époque se traduit par des mariages (on passe d'alliances avec des grands bourgeois de Besançon à des alliances avec des familles féodales comme les familles de Chalon et des Beaux), on perd subitement leur trace vers 1450.

Famille de Saulieu de La Chomonerie (Nivernais) 

Cette famille subsistante de la noblesse française  est originaire de Nevers (Nivernais).
Elle remonte sa filiation jusqu'en 1541, fut anoblie par lettres patentes en 1653 et maintenue noble à Moulins en 1702.

Personnalités non rattachées 

 Edmond de Saulieu (1485-1552), abbé de Clairvaux (Aube)

Notes et références 

Liste de familles nobles françaises homonymes